Lista lokomotyw parowych eksploatowanych w Polsce – artykuł przedstawia parowozy, które były lub są eksploatowane na terenie Polski, przeznaczone dla linii normalnotorowych i wąskotorowych.

Normalnotorowe 
Lista wybranych parowozów normalnotorowych eksploatowanych przez PKP

Wąskotorowe 
Lista wybranych parowozów wąskotorowych eksploatowanych w Polsce.

Bibliografia 
 Jan Piwowoński, 1978, Parowozy kolei polskich, WKiŁ, Warszawa
oraz
 
 Klaus Eckert, Torsten Berndt, 2007, 1000 lokomotyw, fk Jacek i Krzysztof Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 
 Bohdan Cywiński (1964) Encyklopedia kolejnictwa. WKiŁ, Warszawa
 Judyta Kurowska-Ciechańska, Ariel Ciechański (2008) Koleje. Carta blanca, Warszawa

Zobacz też 
 Oznaczenia polskich parowozów
 Żargonowe nazwy taboru kolejowego

Linki zewnętrzne 
 

 
Listy związane z transportem kolejowym